

Свежно — гміна в Каменському повіті Західнопоморського воєводства
 Сьвежно — село в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Сьвежно — село в гміні Свежно Каменського повіту Західнопоморського воєводства